Ikaasaattiaq bezeichnet:
 Ikaasaattiaq (Sund, Ammassalik, nördlich), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaattiaq (Sund, Ammassalik, südlich), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland